Kill Again Records é uma gravadora brasileira sediada em Brasília e criada por Antonio Rolldão, conhecido editor de um dos mais antigos fanzines do Brasil, o Metal Blood Magazine, e notório apoiador de artistas do cenário underground do país.

A gravadora lançou bandas como Violator, Bywar, Corpse Grinder, Decimator, Impurity, Devil on Earth, Insaintfication, Retaliatory, Attomica, Mortage, Eternal Devastation e Revel Deacy e também se destacou por lançar bandas internacionais no Brasil como Nocturnal Breed, Bewitched, Sinister, Hirax, Asphyx e Morgoth.

Ligações externas 

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2002

fr:Kill Again Records